Fladnitz ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Fladnitz an der Teichalm, Gemeinde im Bezirk Weiz, Steiermark
 Fladnitz im Raabtal, ehemalige Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark

Gewässer:
 Fladnitzbach oder Fladnitz, Bach im niederösterreichischen Zentralraum
 Fladnitzbach (Steiermark), Bach im Bezirk Weiz, Steiermark

Adelsgeschlecht:

 Herren von Fladnitz